Räätälinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skräddargrund, ö, Österbotten, Vasa, 
 Räätälinsaari (ö i Finland), Södra Karelen, Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar